Трка на 800 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2012. у Истанбулу одржана је 9., 10. и 11. марта у Атлетској арени Атакуј у Истанбулу

Титулу освојену у Дохи 2010, није бранио Абубакер Каки из Судана.

Земље учеснице 
Учествовала су 32 такмичара из 32. земље

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2012. 
Стање 8. март 2012.

Најбољи резултати у 2012. години 
Десет најбољих атлетичара године на 800 метара у дворани пре првенства (8. марта 2012), имале су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2012.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама било је шест група са укупно 32 такмичара. У полуфинале финале су се пласирала по двојица првопласираних из сваке групе (КВ) и шесторица према постигнутом резултату (кв).

Полуфинале 
У полуфиналу биле су три групе са по шест такмичара. У финале су се пласирала по двојица првопласираних из сваке групе (КВ).,.

Финале 
Финална трка је стартовала 11. 3. 2012. у 16,20.

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2012. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2012.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици у дворани